Dit is een lijst van planetoïden 55301-55400.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55301) - || 2001 SR46 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55302) - || 2001 SC48 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55303) - || 2001 SB51 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55304) - || 2001 SM51 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55305) - || 2001 SE53 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55306) - || 2001 SP53 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55307) - || 2001 SO56 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55308) - || 2001 SW56 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55309) - || 2001 SN58 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55310) - || 2001 SY58 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55311) - || 2001 SR59 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55312) - || 2001 SK60 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55313) - || 2001 SS63 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55314) - || 2001 SC64 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55315) - || 2001 SJ65 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55316) - || 2001 SQ66 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55317) - || 2001 SF67 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55318) - || 2001 SR71 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55319) - || 2001 SK73 ||18 september 2001 || R.A. Tucker
|-
| (55320) - || 2001 SL73 ||19 september 2001 || R.A. Tucker
|-
| (55321) - || 2001 SC78 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55322) - || 2001 SH82 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55323) - || 2001 SN94 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55324) - || 2001 SH106 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55325) - || 2001 SL106 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55326) - || 2001 SR107 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55327) - || 2001 SD109 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55328) - || 2001 SJ110 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55329) - || 2001 SQ111 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55330) - || 2001 SD114 ||20 september 2001 || W.K.Y. Yeung
|-
| (55331) Putzi || 2001 SY115 ||21 september 2001 || C.W. Juels, P.R. Holvorcem
|-
| (55332) - || 2001 SR117 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55333) - || 2001 SZ117 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55334) - || 2001 SU120 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55335) - || 2001 SO123 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55336) - || 2001 SS123 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55337) - || 2001 SL124 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55338) - || 2001 SK125 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55339) - || 2001 SO125 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55340) - || 2001 ST125 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55341) - || 2001 SK128 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55342) - || 2001 SX128 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55343) - || 2001 SU135 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55344) - || 2001 SH138 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55345) - || 2001 SL138 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55346) - || 2001 SS139 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55347) - || 2001 SH142 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55348) - || 2001 SV144 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55349) - || 2001 SF147 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55350) - || 2001 SK147 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55351) - || 2001 ST147 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55352) - || 2001 SD150 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55353) - || 2001 SW152 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55354) - || 2001 SQ154 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55355) - || 2001 SD155 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55356) - || 2001 SY157 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55357) - || 2001 SY160 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55358) - || 2001 SP161 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55359) - || 2001 SV171 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55360) - || 2001 SK173 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55361) - || 2001 SN176 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (55362) - || 2001 SM178 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55363) - || 2001 SZ178 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (55364) - || 2001 ST180 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55365) - || 2001 ST181 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55366) - || 2001 SA184 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55367) - || 2001 SX208 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55368) - || 2001 SJ218 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55369) - || 2001 SX224 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55370) - || 2001 SG232 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55371) - || 2001 SP239 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55372) - || 2001 SZ239 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55373) - || 2001 SE240 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55374) - || 2001 SE244 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55375) - || 2001 SW247 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55376) - || 2001 SM250 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55377) - || 2001 SV254 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55378) - || 2001 SA255 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55379) - || 2001 SW255 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (55380) - || 2001 SB264 ||24 september 2001 || LINEAR
|-
| (55381) - || 2001 SX264 ||25 september 2001 || W.K.Y. Yeung
|-
| (55382) - || 2001 SS265 ||25 september 2001 || W.K.Y. Yeung
|-
| (55383) - || 2001 SX266 ||25 september 2001 || W.K.Y. Yeung
|-
| (55384) - || 2001 SQ267 ||25 september 2001 || W.K.Y. Yeung
|-
| (55385) - || 2001 SJ271 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55386) - || 2001 SY271 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55387) - || 2001 SD272 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (55388) - || 2001 SN276 ||21 september 2001 || NEAT
|-
| (55389) - || 2001 SX276 ||21 september 2001 || NEAT
|-
| (55390) - || 2001 SY276 ||21 september 2001 || NEAT
|-
| (55391) - || 2001 ST277 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (55392) - || 2001 SA280 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (55393) - || 2001 SB280 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (55394) - || 2001 SN280 ||21 september 2001 || LONEOS
|-
| (55395) - || 2001 SY285 ||28 september 2001 || C.W. Juels, P.R. Holvorcem
|-
| (55396) - || 2001 SZ287 ||27 september 2001 || NEAT
|-
| (55397) - || 2001 SY288 ||22 september 2001 || R.A. Tucker
|-
| (55398) - || 2001 SX289 ||29 september 2001 || NEAT
|-
| (55399) - || 2001 SQ291 ||17 september 2001 || LONEOS
|-
| (55400) - || 2001 SB315 ||25 september 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten